

Codici 
 BMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bumba (Repubblica Democratica del Congo)

Aziende 

 BMB Photo – azienda italiana

Sigle 
 Bozen-Meraner Bahn – società ferroviaria austriaca